Spiritus Domini – introito gregoriano
 Spiritus Domini – rivista cattolica
Spiritus Domini  – lettera apostolica